Иваники () — село в Яворовской городской общине Яворовского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 171 человек. Занимает площадь 0,903 км². Почтовый индекс — 81040. Телефонный код — 3259.

Ссылки 
 Иваники на сайте Верховной рады Украины